Открытый чемпионат Катара 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 9-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Дохе — с 21 по 26 февраля 2011 года, продолжая серию соревнований в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (тогдашняя первая ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Вера Звонарёва впервые в сезоне и в 11й раз в карьере побеждает на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Каролина Возняцки в 9й раз в карьере уступает финал одиночного турнира на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Пешке выигрывает свой 2й титул в сезоне и 18 за карьеру на парных соревнованиях ассоциации.
 Среботник выигрывает свой 2й титул в сезоне и 25й за карьеру на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара среди женщин

 WTA Тур 2011

 Премьер турнир WTA

 Открытый чемпионат Катара среди мужчин 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Катар
Теннис
Февраль 2011 года
2011